Santa Coloma (« Sainte Colombe ») peut faire référence à :

Toponymes

Andorre 
 Santa Coloma, agglomération de la paroisse d'Andorre-la-Vieille

Espagne 
 Santa Coloma, commune de la Communauté autonome de La Rioja ;
 Santa Coloma, commune de la municipalité d'Artziniega de la province d'Alava dans la Communauté autonome basque ;
 Santa Coloma de Cervelló ;
 Santa Coloma de Farners ;
 Santa Coloma de Gramenet ;
 Santa Coloma de Queralt.

Autres 
 Santa Coloma, station du métro de Barcelone ;
 FC Santa Coloma ;
 UE Santa Coloma ;
 Eugénie de Santa-Coloma (1827-1895), chanteuse et compositrice française.

Voir aussi 
 Sainte-Colome
 

Homonymie de toponyme

